Con il termine Black Wall Street si può intendere:
 Black Wall Street, distretto economico di Tulsa in Oklahoma, all'epoca riservato alla popolazione afroamericana, in seguito alle leggi sulla segregazione in vigore negli Stati Uniti.
 The Black Wall Street Records, casa discografica fondata dal rapper The Game assieme al fratello Big Fase 100.